E53 può riferirsi a:

Codici 
E53, codice ECO di alcune linee della variante principale della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E53, da Plzeň a Monaco di Baviera

Altro 
HMS E53, sommergibile della classe E della Royal Navy